Der Begriff Italic bezeichnet:

 die englische Bezeichnung der Schriftauszeichnungsart kursiv
 ein deutsches Technolabel, das überwiegend für die Veröffentlichungen des Künstlers Antonelli Electr. bekannt ist